Кубок наций Персидского залива по футболу 2010 года — 20-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 20 ноября по 5 декабря на стадионах «22 мая» в Адене и «Аль-Вехда» в Зинджибаре.

Схема проведения 
Восемь команд были поделены на две группы. В каждой группе команды играли по однокруговой системе друг с другом. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира. Матч за третье место не проводился.

Участники 
В турнире принимало участие 8 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира состоялась 22 августа 2010 года. Восемь сборных были разделены на две группы. Сборная Йемена на правах хозяйки турнира попала в группу A, а чемпион предыдущего розыгрыша сборная Омана — в группу B. Остальные сборные были поделены на корзины в соответствии с рейтингом ФИФА на август 2010 года.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Финал

Итог

Бомбардиры 
3 мяча:

  Ала Абдулзахра

  Бадер аль-Мутава

2 мяча:

  Хавар Мулла Мохаммед

  Джаралла аль-Марри

1 мяч:

  Исмаэль Абдуллатиф
  Фаузи Айеш
  Ибрахим аль-Мишхас
  Абдулла Баба Фатади
  Акрам аль-Варафи
  Ибрахим аль-Ганим
  Джарах аль-Атики

  Фахад аль-Энези
  Валид Али Джума
  Юсеф Нассер
  Ахмед Джума
  Фарис Джума ас-Саади
  Субаит Хатер

  Имад аль-Хосни
  Ахмед Аббас
  Муханнад аль-Асири
  Усама аль-Муваллад
  Мешаль аль-Саид
  Мохаммад аш-Шальхуб

1 автогол:
  Хамед Шами Захир (в матче с командой Саудовской Аравии)

Интересные факты 
 Ибрахим аль-Мишхас на 67-й минуте матча с Оманом забил 100-й мяч сборной Бахрейна в Кубках наций Персидского залива.
 Права на показ турнира были проданы телеканалу Abu Dhabi Sports за рекордную для Кубков наций Персидского залива сумму 500 миллионов долларов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка залива 2010
 Официальный сайт турнира

2010
Международные спортивные соревнования в Йемене
Ноябрь 2010 года
Декабрь 2010 года
2010 год в Йемене
Футбол в Йемене